Detta är en lista över sjöar i Strängnäs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Strängnäs kommun.

Lista

Strängnäs kommun
 Lista